Ursule peut désigner :

Prénom
Ursule est un prénom féminin, qui a pour variante Ursula.
 Pour voir tous les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste des pages commençant par Ursule.

Saints des églises chrétiennes 
Plusieurs saintes portent le nom d'Ursule : voir

Localités de Serbie 
Ursule, un village situé dans la municipalité de Rekovac, district de Pomoravlje ;
Ursule, un village situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor.

Autre 
 Ursule : la lettre U de l'alphabet radio français.
 Ursule et Grelu, film de Serge Korber sorti en 1974.

Notes et références 

Prénom féminin
Homonymie de localités